Buca fou el nom d'una família de la gens Emília. Els personatges destacats foren:

 Luci Emili Buca el Vell (Lucius Aemilius Buca) fou un magistrat romà. Fou probablement qüestor sota Sul·la.
 Luci Emili Buca el Jove (Lucius Aemilius Buca) fou fill de Luci Emili Buca (Lucius Aemilius Buca). Va intercedir amb els jutges per la sort de Marc Emili Escaure al seu judici el 54 aC.